Холо:

 Холо — остров вулканического происхождения на юго-западе Филиппин, в составе архипелага Сулу.
 Холо — город на Филиппинах, на о. Холо, в провинции Сулу, столица этой провинции.